Bitwa o Ar-Rakkę (2013)
 Bitwa o Ar-Rakkę (2017)